

Села 
 Федорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Кетрисанівська сільська громада (в минулому — Бобринецький район)
 Федорівка — Кіровоградська область, Кропивницький район, Первозванівська сільська громада